Урс (ум. ) — святой епископ Осеррский. День памяти — 30 июля.

Святой Урс жил отшельником при храме св. Аматора, прежде чем был избран епископом в возрасте 75 лет. По преданию, его избрание случилось после того, как по молитвам святого город был спасен от огня.

Литература 
Abbé Jean Lebeuf. Mémoire concernant l’histoire ecclésiastique et civile d’Auxerre. - 1743. - 886 с.  Жизнь святого Урса - стр. 106-107.

Ссылки 
 Ours d’Auxerre

Христианские святые VI века
Святые периода Меровингов
Католические святые
Святые по алфавиту
Епископы Осера
Епископы VI века